Эта статья — об американском актёре. Об английском писателе см. .
Ри́чард Де́ннинг (; ) — американский актёр радио, кино и телевидения.

Биография 
Луис Альберт Хендрик Деннингер-мл. (настоящее имя актёра)<ref name="wof">Ричард Деннинг   на сайте walkoffame.com</ref> родился 27 марта 1914 года в городке Покипси (штат Нью-Йорк, США). Осенью 1915 года его семья переехала на другой конец страны, в Лос-Анджелес (Калифорния). Учился в Колледже ручных искусств, затем — в бизнес-колледже (ныне — университет) , который окончил со степенью «магистр делового администрирования». Отец возлагал на сына надежды, что тот продолжит семейный бизнес (производство одежды), но юноша решил стать актёром.

Впервые на экране Луис (взявший актёрский псевдоним Ричард Деннинг по настоянию Paramount Pictures, так как его настоящее имя показалось продюсерам схожим с именем Джон Диллинджер — известным преступником первой половины 1930-х годов, грабителем банков, «врагом общества номер 1») появился в 1937 году в возрасте 23 лет. Сразу стал весьма востребован: за пять лет он снялся в более чем 30 фильмах. В 1942 году актёр был призван в армию, четыре года прослужил на подводной лодке, после чего вернулся в кино. Всего за 39 лет кино-карьеры (1937—1942, 1946—1980) Деннинг снялся в 112 фильмах и сериалах, в том числе в 16 без указания в титрах.

8 февраля 1960 года Ричард Деннинг был удостоен звезды на Голливудской «Аллея славы» за «развитие телевидения».

В середине 1960-х годов актёр решил закончить свою карьеру и переехал с женой на остров Мауи (Гавайи). Узнав, что к ним приехал такой известный актёр, встречи с Деннингом добился продюсер , который смог уговорить того сыграть роль губернатора в его сериале «Гавайи 5-O». Актёру был гарантирован пятичасовой рабочий день и четырёхдневная рабочая неделя: на таких условиях Деннинг за 12 лет появился в 73 эпизодах этого сериала. В 1980 году Деннинг закончил свою актёрскую карьеру полностью.

В октябре 1998 года Ричард Деннинг находился в городе Эскондидо (Калифорния), куда прилетел навестить родственников. 11 октября у него случился сердечный приступ, от которого 84-летний актёр и скончался. Похоронен Деннинг рядом с первой женой в поселении Макавао на гавайском острове Мауи, где они жили последние десятки лет.

 Личная жизнь 
6 сентября 1942 года, за несколько дней до ухода в армию, Деннинг женился на известной актрисе Эвелин Анкерс (1918—1985). Пара прожила вместе 43 года до самой смерти актрисы. От брака осталась дочь по имени Диана (Ди Дайер после замужества).Спустя восемь месяцев после смерти супруги 72-летний Деннинг женился второй раз. Его избранницей стала женщина по имени Патрисия Леффингуэлл. Пара прожила вместе двенадцать с половиной лет до самой смерти актёра. Детей в этом браке не было.

 Избранная фильмография 

 Широкий экран 
 1938 —  / The Buccaneer — капитан Рейд
 1938 —  / The Big Broadcast of 1938 — офицер S.S. Gigantic (в титрах не указан)
 1938 —  / Her Jungle Love — пилот (в титрах не указан)
 1938 — Школа свинга / College Swing — студент (в титрах не указан)
 1938 — Ты и я / You and Me — продавец
 1938 —  / The Texans — капрал Паркер (в титрах не указан)
 1939 —  / Ambush — полицейский автомеханик
 1939 — Я из Миссури / I'm from Missouri — пилот самолёта (в титрах не указан)
 1939 — Юнион Пасифик / Union Pacific — репортёр (в титрах не указан)
 1939 —  / The Star Maker — ассистент режиссёра по танцам
 1939 — Disputed Passage — студент (в титрах не указан)
 1939 —  / The Night of Nights — колл-бой
 1940 —  / Golden Gloves — Билл Крейн
 1940 —  / North West Mounted Police — констебль Торнтон
 1941 —  / Adam Had Four Sons — взрослый Джек Стоддард
 1942 —  / Beyond the Blue Horizon — Джакра Великолепный
 1942 — Стеклянный ключ / The Glass Key — Тейлор Генри
 1942 — Тихо, пожалуйста: убийство / Quiet Please, Murder — Хэл Макбирн
 1946 —  / Black Beauty — Билл Диксон
 1947 —  / Seven Were Saved — капитан Аллен Дэнтон
 1948 — Неизведанный остров / Unknown Island — Джон Фэрбэнкс
 1948 —  / Disaster — Билл Уайатт
 1950 — Не её мужчина / No Man of Her Own — Хью Харкнесс
 1950 —  / Double Deal — Базз Дойл
 1952 —  / Scarlet Angel — Малкольм Брэдли
 1952 —  / Hangman's Knot — Ли Кемпер
 1953 —  / The 49th Man — Пол Рейган, начальник отдела расследований
 1953 — Стеклянная паутина / The Glass Web — Дейв Марксон
 1954 —  / Jivaro — Джерри Расселл
 1954 — Тварь из Чёрной Лагуны / Creature from the Black Lagoon — Марк Уильямс
 1954 —  / The Battle of Rogue River — Стейси Уайатт
 1954 —  / Target Earth — Фрэнк Брукс
 1955 — Паутина преступления / The Crooked Web — Фрэнк Дэниел
 1955 —  / Air Strike — командор Стэнли Блэр
 1955 —  / Creature with the Atom Brain — доктор Чет Уокер
 1955 —  / The Gun That Won the West — «Дакота» Джек Гейнс
 1955 — День, когда Земле пришёл конец / Day the World Ended — Рик, геолог
 1956 —  / Girls in Prison — преподобный Фултон
 1957 —  / Naked Paradise — герцог Брэдли
 1957 — Незабываемый роман / An Affair to Remember — Кеннет Брэдли
 1957 —  / The Buckskin Lady — доктор Брюс Мерритт
 1957 — Чёрный скорпион / The Black Scorpion — Хэнк Скотт
 1958 —  / The Lady Takes a Flyer — Эл Рейнольдс
 1958 —  / Desert Hell — сержант-майор Пьер Бене
 1963 —  / Twice-Told Tales — Джонатан Молл

 Телевидение 

 1952 —  / Cavalcade of America — Эли Уитни (в эпизоде The Man Who Took a Chance)
 1952—1954 —  / Mr. and Mrs. North — Джерри Норт (в 57 эпизодах)
 1953—1957 —  / Ford Television Theatre — разные роли (в 6 эпизодах)
 1955—1956 —  / Crossroads — разные роли (в 3 эпизодах)
 1956 —  / Cheyenne — капитан Куинлан (в эпизоде Decision)
 1957 —  / Lux Video Theatre — Джефф (в эпизоде The Undesirable)
 1957—1958 —  / General Electric Theater — разные роли (в 2 эпизодах)
 1958 —  / Studio One — Джек Маршалл (в эпизоде The Laughing Willow)
 1959 — Летающий доктор / The Flying Doctor — доктор Грег Грэм,  (в 39 эпизодах)
 1960—1961 —  / Michael Shayne — Майкл Шейн (в 32 эпизодах)
 1963 —  / Going My Way — Ларри Макмаллен (в эпизоде Don't Forget to Say Goodbye)
 1964—1965 —  / Karen — Стив Скотт (в 27 эпизодах)
 1966 — Алиса в Зазеркалье / Alice Through the Looking Glass — отец Алисы
 1968 —  / I Spy — Делани (в эпизоде This Guy Smith)
 1968—1980 — Гавайи 5-O / Hawaii Five-O — Пол Джеймсон, губернатор (в 73 эпизодах)
 1974 —  / McCloud — Эдгар Гамильтон (в эпизоде A Cowboy in Paradise)
 1980 — Асфальтовый ковбой / The Asphalt Cowboy — Чарльз Ван Хюран

 Работа на радио 

 1948—1951 —  / My Favorite Husband — Джордж Купер (в 124 выпусках)
 1953—1955 —  / Mr. and Mrs. North — Джерри Норт
 1956—1957 —  / It's a Crime, Mr. Collins'' — дядюшка Джек

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Вудберийского университета